Le menhir de Men-Bras-de-Kermar-Ker (ou menhir de Kermarquer) est un menhir de Moustoir-Ac, dans le Morbihan en France. Il est le plus haut menhir debout du Morbihan.

Localisation 
Le menhir est située dans un bois à environ  à vol d'oiseau au sud du hameau de Kermarquer-la-Lande et environ  à l'ouest du hameau de Kerara.

À environ  à vol d'oiseau au sud-ouest de ce menhir se trouve le menhir de Kerara.

Description 
L'édifice se présente comme une grande pierre dressée d'environ  de hauteur, présentant une base quasi-rectangulaire de  environ et incliné de manière peu prononcée vers le nord-ouest. Des gravures ornent trois de ses faces (visibles en lumière rasante), qui représentent des demi-croissants (au moins deux au sud-ouest, un au sud-est et un au nord-est) et des haches opposés ou orientés dans le même sens. La face nord-ouest est vierge de tout signe.

À proximité, gît une autre grande pierre qui pourrait être un menhir couché. Celle-ci porte plusieurs cupules. À  à l'ouest, la base ancrée dans un ruisseau, se dresse le menhir de Men-Bras-de-Kermar-Ker B, haut de .

Historique 
Le dolmen date du Néolithique.

Il est signalé pour la première fois en 1847. Il est cédé par le comte de Langle à la Société polymathique du Morbihan le .

L'édifice est classé au titre des monuments historiques par arrêté du .

Annexes

Liens internes 
 Liste des sites mégalithiques du Morbihan
 Liste des monuments historiques de l'arrondissement de Pontivy
Menhir de Men-Bras-de-Kermar-Ker B

Références 

Men-Bras-de-Kermar-Ker
Monument historique classé en 1924
Moustoir-Ac